

Prénom 
 Carme Chacón, femme politique espagnole.
 Carme Riera Guilera, femme écrivain de langue catalane.
 Carme Pinós, architecte catalane.
 Carme Ruscalleda, cuisinière catalane.

Nom 
 Félix Carme (1863-1938) : peintre français.

Religion 
 Carme, religieux de l'Ordre du Carmel.
 Carme déchaux, religieux de l'Ordre des Carmes déchaux.

Toponyme 
 Carme (Catalogne), commune de la province de Barcelone (Espagne).

Voir aussi